Longobardi steht für:

 Longobardi, Gemeinde in Italien

Longobardi ist der Familienname folgender Personen:

 Ciro Longobardi, italienischer Pianist
 Nino Longobardi (* 1953), italienischer Maler, Zeichner und Objektkünstler